New York Pizza ist eine niederländische Schnellrestaurantkette. Die einzelnen Filialen werden von Franchisenehmern betrieben.

Geschichte 
 Die erste Filiale wurde 1993 von den Brüdern Max und Philippe Vorst und Richard Abram am Spui in Amsterdam eröffnet. Seit 1996 wird das Unternehmen als Kette betrieben, die mittlerweile an über 200 Standorten zu finden ist. Neben Restaurant wird auch ein Lieferservice angeboten. Neben Pizza findet man im Sortiment auch Nudelgerichte, Sandwiches und Salate.

Verbreitung in Europa

Deutschland 
Die erste deutsche Filiale wurde 2014 in Köln eröffnet. Nach nur drei Jahren wurde der Geschäftsbetrieb eingestellt. Im März 2018 wurde ein erneuter Versuch gestartet. 2021 übernahm New York Pizza die deutschen Lieferdienste Stückwerk, Flying Pizza sowie Pizza Planet und betreibt somit in Zukunft über 100 Filialen in Deutschland.

Einzelnachweis 

Betrieb der Systemgastronomie
Franchiser
Unternehmen (Noord-Holland)
Amstelveen
Gegründet 1993